Tippeligaen 2016 var den 72:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien vanns av Rosenborg BK. Christian Gytkjær, Rosenborg, vann skytteligan med 19 mål. Det gjordes 653 mål, vilket betyder ett snitt på 2,72 mål per match. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø i norr, till Start i söder.

Lag och Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Generell statistik 

|-
|}

2016 i Norge
Fotbollssäsongen 2016
2016